The Plan:
  — шведская рок-группа.
  — альбом группы Tubeway Army 1984 года.
  — альбом группы The Osmonds 1973 года.
 «» — песня Трэвиса Скотта 2020 года.
  — компьютерная игра 2006 года в жанре стелс-экшен.
 The Plan — компьютерная игра 2013 года, в которой игрок управляет мухой.